Pretium doloris est une expression latine (« le prix de la douleur ») qui peut se référer à :
 Pretium doloris, en droit, est le dommage lié aux souffrances physiques et morales d'un individu.
 Pretium doloris, en musique, est une chanson (4 min 30 s) d'Axelle Renoir tirée de l'album La Plage sorti en 2002.